Наталія Медведєва і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Савченко, яка виступала в парі з Геленою Суковою.

Савченко і Сукова програли в півфіналі парі Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва.

Санчес Вікаріо і Звєрєва виграли титул після того, як їхніх суперниць у фіналі Яюк Басукі і Кароліна Віс знято за рахунку 5–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 1997 Women's Doubles Draw

Кубок Кремля
Кубок Кремля